Ceratotrocha är ett släkte av hjuldjur. Ceratotrocha ingår i familjen Philodinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Ceratotrocha